Топлица може да се отнася за:
 Топлица (Румъния), град в Румъния
 Топлица (Община Врабчище), село в Община Врабчище, Северна Македония
 Топлица (Община Прилеп), село в Община Прилеп, Северна Македония
 Топлица (река), река в Сърбия
 Топлица (област) по река Топлица в Поморавието